Burg Allersburg steht für Burgen in Bayern:
 Burg Allersburg (Dorfen), Landkreis Erding
 Burg Allersburg (Hohenburg), Landkreis Amberg-Sulzbach
Siehe auch:
 Burg Allerburg
 Schloss Allersburg